Jméno a příjmení Antonín Lukáš má více nositelů:

 Antonín Lukáš – (nar. 1950), fotbalový obránce
 Antonín Lukáš – (1933–2017), historik, spisovatel